Desa Kebowan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kebowan (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 110,55), Jawa Tengah, 
 Desa Kebowan (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 111,09), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar